Пулаки (), обычно называемые пулеки, представляют собой конфеты, которые производятся в основном в Исфахане, Иран. Их форма имеет вид тонкого диска, похожего на очень тонкую монету, которая начинает растворяться, когда попадает в рот. Они сделаны из сахара, воды, белого уксуса и натурального сорта шафрана, сушёного лайма или какао-порошка. Они похожи на ириски. Слово «пулаки» похоже на «пулак», что в переводе с персидского означает «маленькая монета». Пулаки также персидская фамилия.

См. также 
 Гяз
 Пашмак
 Коттаб (сладость)
 Соан асали

Примечания 

Иранские десерты
Кондитерские изделия
Культура Исфахана